Sakchu kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Sakchu-ŭp, ort, Norra P'yŏngan, 
 Sakchu-gun, kommun, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar